Dans le contexte scientifique, ménisque peut avoir différentes significations :

 en mécanique des fluides (capillarité), un ménisque est une région courbe de la surface libre d'un liquide qui se forme à proximité d'une surface solide selon sa nature et son orientation ;
 en anatomie, le ménisque est un fibro-cartilage présent au sein de certaines articulations comme celle du genou.
 voir aussi : Ménisque (maladie professionnelle) ;
 en optique, un ménisque désigne un type de lentille mince dont les deux rayons de courbure sont de même signe. Par extension, en photographie, un objectif ménisque est un objectif constitué d'une seule lentille convergente ;
 dans une fortification militaire en béton, un ménisque est une projection de béton à l'intérieur de la fortification, provoquée par un impact à l'extérieur. Un ménisque est dangereux pour les personnels éventuellement touchés. La prévention de la formation de ménisque passe par le blindage de la paroi intérieure de la fortification bétonnée.